Чемпиона́т Латви́йской ССР по футбо́лу 1952 го́да () — 8-й розыгрыш чемпионата Латвийской ССР по футболу.

Турнирная таблица

Ссылки 
 RSSSF

1952
Футбол в СССР в 1952 году
1952 год в Латвии